High Seas peut faire référence à :

 High Seas, un film britannique de 1922,
 Ralph Bosson's High Seas, un jeu vidéo paru sur Apple II, PC et Commodore 64,
 High Seas, un jeu vidéo, portage de Sea Battle sur Atari 2600, jamais publié.